Чендей:

 Чендей, Иван Михайлович (1922—2005) — советский и украинский прозаик, киносценарист.
 Чендей, Стефан (род. 1994) — эстонский футболист.